La Premier Division 2016-2017 è stata la 58ª edizione del massima serie del campionato sudafricano di calcio, la 21ª disputata con questa formula.

I Bidvest hanno vinto il loro primo titolo, davanti ai campioni del Mamelodi.
Retrocedono invece i neo promossi Highlands Park.

Il capocannoniere del torneo è stato Lebogang Manyama dei Cape Town City con 13 centri.

Stagione

Novità
La stagione conta 14 squadre della stagione 2015-2016 e due nuovi team promossi dalla National First Division 2015-16: Baroka e Highlands Park che sostituiscono Jomo Cosmos e University of Pretoria. La promozione di Highlands Park è stata vinta tramite playoff. Cape Town City ha comprato la franchigia dei Mpumalanga Black Aces Football Club e si è trasferita dal Mbombela Stadium al Cape Town Stadium. La vendita della franchigia di Free State Stars a Moroka Swallows è fallita.

Formula
La formula del campionato resta invariata rispetto a quella dell’anno precedente. Tutte le squadre si affronteranno in un girone all'italiana di andane ritorno.

Le prime due classificate si qualificheranno alla CAF Champions League 2018 mentre la terza classificata e la vincente della coppa nazionale si qualificheranno per la Coppa della Confederazione CAF 2018.

L’ultima classificata retrocederà direttamente nella National Firsr Division 2017-2018 mentre la penultima affronterà i playoff salvezza/promozione con la seconda classificata della corrente stagione di National First Division.

Avvenimenti
La classifica ha visto in vetta prevalentemente Cape Town City e Bidvest, che hanno avuto la meglio nelle ultime giornate di campionato.

Dopo un avvio molto deludente, i campioni in carica del Mamelodi, sono riuscito a risalire la classifica fino alla seconda piazza.

Dopo una seconda metà di stagione da dimenticare, retrocedono gli Highland Park mentre si salvano allo spareggio i Baroka.

Squadre
Le squadre di calcio in Sudafrica tendono a utilizzare più stadi nel corso di una stagione per le partite casalinghe. La seguente tabella indicherà solo lo stadio utilizzato più spesso dal club per le partite casalinghe.

Distribuzione squadre

Sponsor e manager

Classifica

Legenda:
      Campione, ammessa alla CAF Champions League 2018.
      Ammesse alla CAF Champions League 2018.
      Ammesse alla Coppa della Confederazione CAF 2018.
      Retrocesse.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione/retrocessione
Allo spareggio accedono la penultima classificata della Premier e la seconda e terza della National First Division.
Le squadre si affrontano in un girone all'italiana di andata e ritorno, con la vincente che andrà nella Premier Division 2017-2018 e le rimanenti due nella National First Division 2017-2018.

Classifica

Legenda:
      Promossa alla Premier Division 2017-2018.
      Retrocesse nella National First Division 2017-2018.
Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Fonte: psl.co.za

Partite

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
Maggior numero di vittorie: Bidvest Wits (18).
Minor numero di sconfitte: Mamelodi Sundowns (5).
Migliore attacco: Mamelodi Sundowns (52 gol fatti).
Miglior difesa: Mamelodi Sundowns (20 gol subiti).
Miglior differenza reti: Mamelodi Sundowns (+32).
Maggior numero di pareggi: Orlando Pirates (15).
Minor numero di pareggi: Bidvest Wits (6).
Maggior numero di sconfitte: Chippa United e Free State Star (14).
Minor numero di vittorie: Bloemfontein Celtic, Baroka e Highlands Park (5).
Peggiore attacco: Bloemfontein Celtic (16 gol fatti).
Peggior difesa: Golden Arrows e Highlands Park (44 gol subiti).
Peggior differenza reti: Highlands Park (−18).
Miglior serie positiva: SuperSport United (19 risultati utili).
Peggior serie negativa: Chippa United (5 sconfitte).

Partite
 Più gol (7): 
SuperSport United-Orlando Pirates 6-1, 1 novembre 2016;
SuperSport United-Golden Arrows 5-2, 8 febbraio 2017.
 Maggiore scarto di gol (6):
Mamelodi Sundowns-Orlando Pirates 6-0, 12 febbraio 2017
 Maggior numero di espulsioni: 2 in 6 partite.

Individuali

Classifica marcatori

Triplette

Note

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Campionato sudafricano di calcio